Benetton Pallacanestro Treviso – società italiana di pallacanestro
 Benetton Rugby Treviso – società italiana di rugby